Langley (constructor), constructor de cotxes de competició estatunidenc que va arribar a disputar curses a la Fórmula 1 
 Toponímia:
 Langley (Oklahoma), poble dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma 
 Langley (Virgínia), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia, seu central de la CIA 
 Langley (Vosges), municipi francès al departament dels Vosges 
 Langley (Washington), població dels Estats Units a l'estat de Washington 
 Langley Park, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland 
 Biografies:
 Edmund de Langley (1341 - 1402), 1r Duc de York 
 Bertney Langley (Elton, Louisiana), contador i compilador d'històries koasati- alibamu